Ла Сауседа има више значења:

 Ла Сауседа (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Сауседа (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сауседа (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Сауседа (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сауседа (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сауседа (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сауседа (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сауседа (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сауседа (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сауседа (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сауседа, Санта Фе де Гвадалупе (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сауседа (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сауседа, Колонија Бенито Хуарез (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сауседа (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауседа (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауседа, Педро Морено (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауседа (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауседа (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауседа (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауседа (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауседа (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сауседа (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сауседа (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сауседа (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сауседа (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сауседа (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сауседа (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сауседа (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сауседа, Ла Соледад (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сауседа (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сауседа (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сауседа (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику